A Rádio Novo Tempo de Curitiba foi fundada em 29 de Setembro de 1995, sob a razão social da Fundação Maranata de Comunicação Social, e é emissora própria da Rede Novo Tempo, grupo de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Estações de rádio de Curitiba
Estações de rádio fundadas em 1996
Fundações no Paraná em 1996